Deux batailles portent le nom de Bataille d'Héricourt.
 Bataille d'Héricourt (1474).
 Bataille d'Héricourt (1871).